Luvini ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrogio Luvini (1767–1839), Schweizer Politiker und Offizier
 Giacomo Luvini (1795–1862), Schweizer Politiker und Offizier